Štěpán I. Dolnobavorský (14. března 1271 Landshut (?) – 22. prosince 1310 Landshut) byl dolnobavorský vévoda z rodu Wittelsbachů.

Život 
Štěpán I. Dolnobavorský se narodil 14. března 1271 v Landshutu jako syn dolnobavorského vévody Jindřicha XIII. a jeho manželky Alžběty Uherské, dcery uherského krále Bély IV. a byzantské princezny Marie Laskariny. Typicky uherské jméno Štěpán do rodů Wittelsbachů zanesla Štěpánova uherská matka Alžběta.

V roce 1290 byl Štěpán salcburskou kapitulou zvolen salcburským arcibiskupem. Papež Mikuláš IV. ho však v této funkci odmítl potvrdit. Papežská kurie si totiž nepřála, aby Salcburské knížecí arcibiskupství ovládli Wittelsbachové. Mikuláš proto salcburským arcibiskupem jmenoval lavantského biskupa Konráda IV. z Fohnsdorfu. Štěpán a jeho bratr Ota se vzápětí spojili s salcburskými ministeriály, kapitulou a proboštem. Blížící se válka byla odvrácena až mírovou dohodou mezi oběma stranami z 14. října 1291, kterou zprostředkoval řezenský biskup Jindřich II. Štěpán byl donucen se funkce salcburského arcibiskupa vzdát.

Faktické vlády v Dolnobavorském vévodství se Štěpán chopil v roce 1294. Jeho politická činnost se z velké části překrývala s činností jeho bratra Oty. V roce 1297 se Štěpán oženil Jutou (Juditou), dcerou svídnicko-javorského knížete Boleslava I. Surového. Během nepřítomnosti Oty v Bavorsku mezi lety 1305 a 1308 (pokoušel se získat uherský trůn) byl Štěpán de facto jediným vládcem dolnobavorského vévodství. Během tohoto období Štěpán podporoval Jindřicha Korutanského v jeho snaze ovládnout České království, což souviselo se vznikající opozici proti Habsburkům, kteří podporovali Otovi odpůrce v Uhrách a usilovali o český trůn. Otevřená válka s Habsburky vypukla po Otově návratu z Uherska, jejího konce se Štěpán však už nedožil, protože 10. prosince 1310 zemřel. Byl pohřben klášteře Seligenthal.

Potomci 
1. manželství ∞ 1297 Juta (Judita) (1285/87–1320)
 Anežka (1301 – 7. prosince 1316) jeptiška v klášteře Seligenthalu
 Beatrix (1302 – 29. dubna 1360) gorická hraběnka ⚭ 1321 Jindřich III. Gorický
 Jindřich XIV. (29. září 1305 – 1. září 1339) dolnobavorský vévoda ⚭ 1328 Markéta Lucemburská
 Alžběta (1306 – 25. března 1330) rakouská, štýrská a korutanská vévodkyně ⚭ 1328 Ota Habsburský
 Ota IV. (3. ledna 1307 – 14. prosince 1334) dolnobavorský vévoda ⚭ 1324 Richarda z Jülichu

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura 
 
 
 
 
 
 

Wittelsbachové
Bavorští vévodové
Narození v roce 1269
Narození 9. února
Narození v Landshutu
Úmrtí v roce 1296
Úmrtí 13. května
Úmrtí v Landshutu
Pohřbení v klášteře Seligenthal
Muži